Емутје може да се односи на:

 Емутје (Горња Вијена), насељено место у Француској, у департману Горња Вијена
 Емутје (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант